Una consejería es un órgano corporativo o administrativo formado por un consejo. Puede referirse a:
 Consejerías autonómicas de España, en las que se dividen los gobiernos autonómicos en España.
 Consejería parlamentaria, nombre colectivo de los representantes del Congreso Nacional de Chile en cada uno de los organismos fiscales, de administración autónoma o semifiscales del Estado entre 1946 y 1961.